I Templari Cattolici d'Italia sono un'associazione privata di fedeli cattolici istituita secondo i canoni 215/216 – Titulus I, de omnium christifidelium obligationibus et iuribus; can. dal 321 al 326 – Titulus V, Caput III, de christifidelium consociationibus privatis del Codice di Diritto Canonico.

L’associazione prende vita all'inizio del XXI secolo, a partire dal Nord Italia, e la sede è in provincia di Parma presso la chiesa di Santa Maria Maddalena in località Toccalmatto di Fontanellato. La precedente sede era a Verona presso la chiesa di San Fermo Maggiore, dove è stata ritrovata una tomba medievale del XIII secolo contenente i resti di quello che potrebbe essere il nono Maestro Generale dell’antico Ordine del Tempio, Arnau de Torroja.

Dal 2012 i Templari Cattolici d'Italia hanno iniziato ad ottenere un discreto consenso locale in diverse Diocesi italiane: l'Associazione, infatti, riceve autorizzazione ad operare mediante riconoscimento diocesano da parte di almeno sette vescovi di grandi città italiane, tra cui Verona, Napoli, Ascoli Piceno ed altre.

Rispetto ad altre realtà simili, ottengono numero mediamente più alti: 2.500 iscritti, 200 sedi in Italia e nel Mondo, 100 sacerdoti per la cura spirituale delle anime. L'organizzazione, aperta a tutta la popolazione dei fedeli, ha tra le sue fila donne e uomini di ogni provenienza, aventi una netta attitudine al servizio di volontariato.

Attività 
Le attività dell'Associazione sono descritte nella dichiarazione pubblica di intenti:Risvegliare i valori della cavalleria e della tradizione dei Poveri Cavalieri di Cristo detti Templari, attraverso la preghiera comune e la meditazione, la difesa della fede cattolica e gli studi storici.

Presidiare le innumerevoli chiese abbandonate, mantenendole con decoro ed aprendole alla popolazione dei fedeli almeno alcuni giorni al mese; soprattutto impedendone l'utilizzo ad operatori di male.

Lottare contro l'esoterismo e la magia dilagante, soprattutto fra i giovani; operazioni di pulizia nei confronti dei satanisti operanti nelle diocesi.

In molte occasioni sono presenti nelle città per testimonianze di fede come le camminate silenziose per la fede, i servizi di volontariato durante il Giubileo Straordinario della Misericordia, la custodie di decine di chiese in tutta Europa, l’ostensione straordinaria della Santa Sindone, il supporto durante le processioni mariane.

Abito 
I Templari Cattolici sono riconoscibili per le loro semplici vesti che indossano durante i numerosi servizi di volontariato: esse sono bianche con croce patente rossa sul petto e nella parte sinistra del mantello.

Note

Collegamenti esterni  
 
 Sito ufficiale

Associazioni cattoliche
Associazioni con sede in Italia